Јована Николић може да буде:
 Јована Николић (певачица)
 Јована Николић (клизачица)